Кериоф, также Кериот или Кириот () — библейский моавитский город между Бет-Меон и Босрой (). Его отождествляют с развалинами Ель-Курейат (между Дивон и Атарот), в 10 километрах на северо-востоке от Босры. В надписи Меши это «קריתן», там было святилище бога Кемоша.

Гибель и разрушение Кериофа предсказывали пророки Иеремия и Амос. «И пошлю огонь на Моава», — пророчествовал Амос, «и пожрёт чертоги Кериофа и погибнет Моав среди разгрома с шумом, при звуке трубы» ().

Одноимённый город 
Другой, одноимённый по-древнееврейски город в пустыне Негеве области Иудеи (), Септуагинта (греческий перевод) и Пешита (сирийский перевод) читают как «Кериоф Хецрон», то есть Хацор. Предположительно, город Иуды Искариота (то есть из Кериота).

См. также 
 Крайот

Примечания 

Моав
Книга пророка Иеремии
Книга пророка Амоса
Книга Иисуса Навина
Иуда Искариот